Municipio de Gill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gill (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Gill (condado de Sullivan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Sullivan.
 Municipio de Gill (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.